Літня Універсіада 1970 — VI літня Універсіада, яка проходила в Турині (Італія) з 26 серпня по 6 вересня 1970 року.

Медальний залік

Посилання 
 Історія універсіад  — сайт FISU (англ.)

Спортивні події 1970
Літні універсіади
Серпень 1970
Вересень 1970
Спортивні змагання у Турині
1970 в Італії